Фархи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фархи, Бен Цион (род. 1937) — израильский юрист, генерал-майор запаса Армии обороны Израиля.
 Фархи, Эстори (ок. 1282—ок. 1387) — палестиновед и выдающийся талмудист, путешественник, переводчик, еврейский ришоним.

Псевдонимы 
 Хания Фархи (настоящее имя Хания Фархлисламовна Биктагирова; род. 1960) — российская певица.